El nombre Francisco Casanova puede referirse a:

 Francisco Casanova (1734-1778), pintor español;
 Francisco Casanova Villar (1923-2015), periodista español;
 Francisco Casanova Álvarez (1942-), sociólogo mexicano;
 Francisco Casanova (1957-2019), tenor dominicano;
 Francisco Casanova Vicente (1957-2000), militar español, víctima de ETA;
 Francisco Casanova Navarro Chupi (1963-), entrenador de fútbol español;
 Félix Francisco Casanova (1956-1976), poeta y escritor español.

Variante:

 Francisco Casanovas Tallardá (1899-1986), músico español.